Lucio Nonio Asprenate – console nel 36 a.C.;
Lucio Nonio Asprenate – console nel 6 d.C., figlio del primo;
Lucio Nonio Asprenate – console nel 29 d.C., figlio del secondo.